

Codici 
 HBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hobbs Industrial Airpark (Stati Uniti)
 hbb – codice ISO 639-3 della lingua huba

Medicina 
 HBB – cluster beta dell'emoglobina